Okręty US Navy o nazwie USS  "Truxtun", pochodzącej od nazwiska Thomasa Truxtuna, oficera amerykańskiej marynarki z przełomu XVIII i XIX wieku:
Pierwszy "Truxtun"  był brygiem zwodowanym w 1842 roku, który został zniszczony po wejściu na mieliznę w pobliżu Meksyku w 1846 roku.
Drugi "Truxtun" (DD-14) był niszczycielem będącym w służbie w latach 1902–1919.
Trzeci "Truxtun" (DD-229) był niszczycielem, który wszedł do służby w 1921 roku i został zniszczony w wypadku w 1942 roku.
Czwarty "Truxtun" (APD-98) został zaprojektowany jako niszczyciel eskortowy DE-282 w 1943 roku, ale został ukończony jako szybki transportowiec w 1945 roku. Później przekazany Tajwanowi i przemianowany na "Fu Shan".
Piąty "Truxtun" (CGN-35) (wcześniej DLGN-35) był krążownikiem rakietowym służącym w latach 1967–1995.
Szósty "Truxtun" (DDG-103) – niszczyciel typu Arleigh Burke.

Truxtun